Lockheed SR-71 – ricognitore statunitense
SR-71 – gruppo musicale alternative rock-pop punk statunitense